Лучезарный:

 Лучезарный — посёлок, Курганинский район Краснодарского края.
 Лучезарный — посёлок, Лазаревский район города Сочи, Краснодарский край.